Kartenhaus steht für:
 Kartenhaus (Geschicklichkeitsspiel), Gebilde aus Spielkarten, Bierdeckeln oder Dominosteinen
 Kartenhaus (Schifffahrt), spezieller Raum auf großen Schiffen für Seekarten

Werktitel:
 Kartenhaus (Lied) von Adel Tawil (2014)
 Kartenhaus, alternativ Captain Calhoun, Roman von Peter David (1997), 1. Roman aus der Reihe Star Trek: New Frontier
 Tatort: Kartenhaus, deutscher TV-Krimi von Sebastian Ko (2016)
 Das Kartenhaus, US-amerikanisches Familiendrama von Michael Lessac (1993)
 Ein Kartenhaus (Dobbs), original House of Cards, Roman von Michael Dobbs (1989)
 Ein Kartenhaus (Fernsehserie), original House of Cards, britische Serie (1990)

Siehe auch:
 Jedes Kartenhaus zerbricht (Thriller 1968)
 House of Cards (Begriffsklärung)